El nombre Haleth se puede referir a tres personajs ficticios diferentes relacionados con la obra de J. R. R. Tolkien:
 Haleth, una mujer, amazona, que capitaneó la hueste edain que los elfos y hombres llamaron la casa de Haleth. Su historia se narra en El Silmarillion y los Cuentos inconclusos;
 Haleth de Rohan, el primogénito del rey de Rohan Helm Manomartillo, que no llegó a reinar al morir joven. Su historia se narra en el Apéndice A de El Señor de los Anillos; o
 Haleth, el hijo de Háma, uno de los chicos rohirrim que luchan en la Batalla del Abismo de Helm. No es un personaje canónico de Tolkien, pues fue creado por los guionistas de El Señor de los Anillos: las dos torres.